Myllykosken Pallo -47 oder kurz MYPA ist ein finnischer Fußball­verein aus dem zur Stadt Kouvola gehörenden Ort Myllykoski. Zwischen 1975 und 2009 gehörte Myllykoski zur nunmehr aufgelösten Gemeinde Anjalankoski, daher wird der Verein in älteren Ergebnislisten auch gelegentlich als MyPa Anjalankoski geführt, auch wenn der Verein sich zu keinem Zeitpunkt selbst so nannte.

Geschichte 
MYPA spielte von 1992 bis 2014 in der ersten finnischen Liga und konnte 2005 zum einzigen Mal die Veikkausliiga gewinnen. Zuvor war man bereits 1993 bis 1996 und 2002 Vizemeister geworden. Den Suomen Cup konnte man 1992, 1995 und 2004 gewinnen. Finanzielle Turbulenzen führten am Ende der Spielzeit 2014 zum Zwangsabstieg und zum Aussetzen des Spielbetriebs. 2017 begann MyPa einen Neuanfang in der vierten Liga.

Erfolge 
 Finnischer Meister: 1:
 2005
 Finnischer Vizemeister: 5
 1993, 1994, 1995, 1996, 2002
 Finnischer Pokal: 3
 1992, 1995, 2004
 UEFA Fairplay-Sieger: 5 (Rekord)
 2001, 2007, 2010, 2012, 2014

Europapokalbilanz

Spieler 
  Jari Litmanen (1992)
  Sami Hyypiä (1992–1995)
  Joonas Kolkka (1994–1995)
  Toni Kuivasto (1997–1998)
  Miikka Multaharju (1997–2003, 2009)
  Markus Heikkinen (1998–1999)
  Denis Wolodin (2000–2004)
  Eetu Muinonen (2003–2009)
  Tuomas Haapala (2004–2005)
  Niklas Tarvajärvi (2004–2005)
  Tarmo Neemelo (2008)

Trainer 
  Mika Lönnström (2005–2011)

Weblinks 

 Offizielle Website (finnisch)

Finnischer Fußballverein
Sport (Kouvola)
Gegründet 1947